Aba steht für:

 Aba (Adelsgeschlecht), eines der ältesten ungarischen Herrschaftsgeschlechter
 Aba (Nymphe) (griechisch Ἄβα), eine Najade der griechischen Mythologie
 Aba (Schiff), ein ehemaliges englisches Passagierschiff, welches im Jahr 1917 gebaut wurde
 Applied Behavior Analysis, eine Form der Psychotherapie, siehe auch unten: ABA
 Abaya (arabisch , auch Aba), ein traditionelles islamisches Kleidungsstück
 Abi (ägyptische Mythologie) (auch Aba), eine altägyptische Totengottheit, die seit dem Mittleren Reich belegt ist

Geographie:

 Aba (Demokratische Republik Kongo), Stadt in der Demokratischen Republik Kongo
 Aba (Karien), antike Stadt in Kleinasien
 Aba (Nigeria), Handelszentrum bei Port Harcourt in Nigeria
 Aba (Phokis), antike Stadt in Griechenland
 Aba (Tom), Kleinfluss in Sibirien
 Aba (Ungarn), eine Gemeinde im Kleingebiet Aba innerhalb des Komitats Fejér in Ungarn
 Aba River, ein Fluss im südlichen Teil von Nigeria
 Aba-Insel, Insel im Weißen Nil in Sudan
 Ngawa (autonomer Bezirk) (阿坝藏族羌族自治州), chinesisch „Aba“, autonomer Bezirk in der chinesischen Provinz Sichuan
 Ngawa (Kreis) (阿坝县), chinesisch „Aba“, Kreis im Autonomen Bezirk Ngawa in der chinesischen Provinz Sichuan
 Ngawa (Großgemeinde) (阿坝镇), chinesisch „Aba“, Großgemeinde in Ngawa, China

Personen:

 Aba (Bildhauer) (2./3. Jh.), antiker Bildhauer
 Aba (Olba) (1. Jh. v. Chr.), Regentin der kilikischen Stadt Olba
 Aba (Theologe) (4. Jh. n. Chr.), Theologe, Bibelkommentator und Schüler Ephräms 
 Aba I. († 552), Katholikos der „Kirche des Ostens“ 
 Aba II. (641–751), von 741 bis 751 Katholikos der „Kirche des Ostens“
 Aba von Kaschkar (6./7. Jahrhundert), Politiker und christlicher Autor
 Sámuel Aba (um 990–1044), ungarischer König
 Vilmos Aba-Novák (1894–1941), ungarischer Maler

aba steht als Abkürzung für:

 aba (Verband), Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e. V., der anerkannte deutsche Fachverband für Fragen der betrieblichen Zusatzversorgung

abA steht als Abkürzung für:
 Abampere, nicht-gesetzliche Einheit der Stromstärke, auch Biot (Bi); 1 abA = 1 Bi = 10 A

ABA steht als Abkürzung für:

 AB Aerotransport, eine ehemalige schwedische Fluggesellschaft, seit 1948 Teil der SAS Group
 AB-Atemschutz, ein Abrollbehälter der Feuerwehr
 Abscisinsäure oder Abszisinsäure (veraltet Dormin), ein Phytohormon (Pflanzenhormon) mit allgemein hemmender Wirkung
 Active Brake Assist („Automatische Notbremsung“), siehe Notbremsassistent
 Adriatische Basketballliga, eine überregionale Liga, in welcher die Vereine von Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Serbien und Slowenien sowie Montenegro (Wild-Card), Israel (Gasteinladung) und Tschechien (Gasteinladung) um die Basketball-Meisterschaft kämpfen
 Agrupció de Bancs Andorrans
 Alte Bach-Ausgabe, siehe Bach-Gesellschaft Leipzig
 Allgemeine Basisausbildung, die Grundausbildung beim österreichischen Bundesheer
 Altbachisches Archiv
 American Bankers Association, ein Bankenfachverband in den USA
 American Bar Association, US-amerikanische Anwaltsvereinigung
 American Basketball Association, frühere Basketball-Profiliga in den USA, bestand von 1967 bis 1976
 American Basketball Association (1999), Basketball-Profiliga in den USA, gegründet 1999
 American Billiard Association (ABA), US-amerikanischer Billardverband (1968–1988), siehe United States Billiard Association
 American Birding Association, US-amerikanische Umweltschutzorganisation
 American Booksellers Association, Vereinigung amerikanischer Buchhändler
 Amtsbanerne på Als (deutsch: Kreisbahn auf Alsen), ein ehemaliger Eigenbetrieb des ehemaligen Kreises Sonderburg in Nordschleswig
 Antiquarian Booksellers’ Association
 Applied Behavior Analysis bzw. Angewandte Verhaltensanalyse, eine moderne Therapieform zur Behandlung von autistischen Störungen, die auf einem behavioristisch geprägten verhaltensanalytischen Ansatz basiert
 Asociación de Bancos de la Argentina
 Australian Bankers Association
 Austrian Biologist Association
 Austrian Business Agency, Österreichische Industrieansiedlungs- und WirtschaftswerbungsgmbH (ABA, Invest in Austria), die Betriebsansiedlungsagentur der Republik Österreich und berichtet an das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
 Autobahn-Abschnitt, DDR-Bezeichnung für Autobahn-Behelfsflugplatz
 Autoklub Bohemia Assistance, tschechischer Automobilclub
 Azərbaycan Banklar Assosiasiyası
 Flughafen Abakan, internationaler Flughafen der russischen Stadt Abakan, Republik Chakassien, Sibirien nach dem IATA-Code

Siehe auch:

 AABA
 Abba (Begriffsklärung)

Abkürzung